Поповац може да се односи на:

 Поповац (Велико Градиште), насеље у општини Велико Градиште, Браничевски округ, Република Србија
 Поповац (Параћин), насеље у општини Параћин, Република Србија
 Поповац (Ниш), насеље у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Поповац (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Поповац (Барања), насеље у општини Поповац, раније општина Бели Манастир, Барања, Република Хрватска
 Поповац (Воћин), насеље у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска
 Поповац (Новска), насеље града Новске, западна Славонија, Република Хрватска
 Поповац (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Пећки округ, Република Србија

или
 Велики Поповац, насеље у општини Петровац на Млави, Браничевски округ, Република Србија
 Горњи Поповац, насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Доњи Поповац, насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Трновитички Поповац, насеље у општини Гарешници, Република Хрватска